Adelsbach ist ein geographischer Name:

 Adelsbach, deutscher Name von  Struga (Stare Bogaczowice), Dorf im Powiat Wałbrzyski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; mit Schloss Adelsbach

 Adelsbach (Neffelbach), rechter Zufluss des Neffelbachs bei Sievernich, Gemeinde Vettweiß, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Adelsbach (Schmutter), am Mittellauf auch Vögelebach, rechter Zufluss der Schmutter unterhalb von Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern

Adelsbach ist ein Familienname:
 Johann Joseph Heinrich Bauer von Adelsbach (1719–1802), deutscher Mediziner in Prag

Siehe auch:
 Adelbach
 Adelsgraben